Maiasaura (de la "μαία + σαύρα", ceea ce înseamnă șopârlă mamă grijulie), este un dinozaur cu cioc de rață ce a trăit pe locul statului american Montana, acum 76,7 milioane de ani (perioada Cretacicului).

Descriere 

Maiasaura a fost un dinozaur mare, atingând o lungime de aproximativ 9 metri (30 de picioare) și având ciocul plat și un nas gros.Ea a avut o creastă mică, țepoasă, între ochii săi.Creasta ar fi putut fi utilizată în concursuri între masculi, în timpul sezonului de împerechere.Maiasaura este un dinozaur erbivor, ce putea merge atât bibed, cât și patruped.Trăia în grupuri foarte mari, chiar și de 10,000 de indivizi.

Descoperire 

 
Maiasaura a fost descoperită de către Laurie Trexler și descrisă de către paleontologii Jack Horner și Robert Makela.El a numit dinozaurul după descoperirea de către Marion Brandvold a unui cuib cu resturi de coji de ouă și pui.Aceste descoperiri au dus la altele, iar zona a devenit cunoscută sub numele de "Mountain Egg" ("Muntele Ou" în engleză), fiind aflată în vestul statului american Montana.Aceasta a fost prima dovadă că unii dinozauri gigant își creșteau și își hrăneau puii. Peste 200 de exemplare, de toate vârstele, au fost găsite.Multe alte noi tipuri de dinozauri au fost descoperite ca urmare a atenției sporite acordate acestei zone.

Clasificare

Paleobiologie
Maiasaura avea grijă de puii săi.Cuiburile acestor dinozauri, conțineau între 30 și 40 de ouă, dispuse în cerc sau în spirală.Ouăle aveau dimensiunea ouălor de struț.
Ouăle au fost incubate de căldura rezultată din putrezirea vegetației plasate în cuib de părinți.După incubație, fosilele puilor au arătat că picioarele lor nu au fost pe deplin dezvoltate și, astfel, au fost incapabili de a merge pe jos.Fosilele arată, de asemenea, că dinții lor au fost folosiți, ceea ce înseamnă că adulții au adus mâncare la cuib. În primul lor an de viață, puii de Maiasaura creșteau între 16 și 58 inch (între 41 și 147 cm).
Caracteristicile puilor sunt asociate cu inteligență și sunt comune printre animalele care sunt dependente de părinții lor pentru a supraviețui în primele etape ale vieții.

Referințe 

Dinozauri din America de Nord
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri erbivori
Genuri de dinozauri